Maleficio: film del 1912 di Louis Feuillade
Maleficio: pratica magica